Список населённых пунктов Дивеевского района Нижегородской области:

Примечания 

 
Дивеевский район